Loreto, talijanska općina u pokrajini Ancone.
 Loreto Aprutino, talijanska općina u provicniji Pescare.
 Loreto (regija), regija u Peruu
 Loreto (Bolivija), grad u Boliviji.
 Loreto (Meksiko), grad u Meksiku.
 Loreto (općina u Meksiku), općina u meksičkoj državi Baja California Sur.